Сан Хоачин има више значења:

 Сан Хоачин (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хоачин (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику